Eogammarus är ett släkte av kräftdjur. Eogammarus ingår i familjen Anisogammaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Eogammarus